U.S. National Championships 1905 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1905 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 22–31 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 20–24  czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to dwudziesta piąta edycja turnieju męskiego i dziewiętnasta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1905 w Ameryce Północnej
1905 w tenisie ziemnym
US Open według lat